Оскар Кумметц (; , Илово-Осада, район Найденбург, Восточная Пруссия — , Нойштадт) — немецкий военно-морской деятель, генерал-адмирал (16 сентября 1944 года).

Биография 
1 апреля 1910 года поступил в Кайзерлихмарине кадетом, проходил учёбу на крейсере «Виктория Луиза». Окончил военно-морское училище в Мюрвике в 1912 году. 27 сентября 1913 года произведен в лейтенанты.

С 1 октября 1912 года служил на линейном корабле «Гельголанд», с 4 апреля 1913 года — «Позен».

Первая мировая война 
Участник 1-й мировой войны. 22 марта 1916 года получил звание обер-лейтенанта и с 31 марта 1916 года вахтенный офицер на различных миноносцах (V108, V1, G-11), с 20 марта 1918 года командир миноносца G-10.

За боевые отличия награждён Железным крестом 1-го и 2-го класса.

Служба между мировыми войнами 
После демобилизации армии оставлен на флоте, с 7 февраля 1919 года командир тральщика М-84, с 11 октября 1919 по 18 марта 1920 года — офицер для поручений при 2-м батальоне береговой обороны в Вильгельмсхафене.

С мая 1920 года служил в береговой обороне, с 26 сентября 1922 года командир миноносца V-1.

С 15 сентября 1924 года 3-й офицер Адмирал-штаба в штабе военно-морской станции «Нордзее». 1 октября 1927 года назначен командиром 3-й полуфлотилии миноносцев.

С 28 сентября 1929 года — 3-й офицер Адмирал-штаба в командовании флотом, с 1 октября 1932 года — референт Управления боевой подготовки Морского руководства.

С 4 октября 1934 года — командующий миноносцами.

30 сентября 1937 года возглавил штаб военно-морской станции «Остзее». С 31 октября 1938 по 20 октября 1939 года — начальник штаба флота.

Вторая мировая война 
С 21 декабря 1939 года начальник Торпедной инспекции Верховного командования ВМС (ОКМ), 1 января 1940 года получил звание контр-адмирала.

Операция по захвату Норвегии 
Во время операции «Везерюбунг» по захвату Норвегии в апреле 1940 года командовал боевой группой «Осло», в которую входили тяжелые крейсера «Блюхер» и «Лютцов», легкий крейсер «Эмден», 3 миноносца (R18, R19 и Rau 8), 3-я флотилия тральщиков (8 кораблей) и 2 китобоя. На кораблях находилось около 2 тыс. человек десанта. В ходе боя 9 апреля флагман «Блюхер» погиб, и командование перешло к командиру «Лютцова» капитану 1-го ранга А. Тиле. В дальнейшем «Лютцов» также получил тяжелые повреждения и из строя вышел миноносец.

18 января 1941 года награждён Рыцарским крестом Железного креста.

С 3 июня 1942 по 18 февраля 1943 года — командующий крейсерами, затем до 29 февраля 1944 года командующий боевой группой, основные силы которой были сосредоточены в Северной Норвегии.

С 1 марта 1944 года и до конца войны возглавлял Высшее морское командование «Остзее».

23 июля 1945 года интернирован британскими властями. 30 ноября 1946 года освобожден.

Звания 
 Фенрих цур зее (15 апреля 1911)
 Лейтенант цур зее (27 сентября 1913)
 Обер-лейтенант цур зее (22 марта 1916)
 Капитан-лейтенант (1 января 1921)
 Корветтен-капитан (1 декабря 1928)
 Фрегаттен-капитан (1 июля 1934)
 Капитан-цур-зее (1 апреля 1936)
 Контр-адмирал (1 января 1940)
 Вице-адмирал (1 апреля 1942)
 Адмирал (1 марта 1943)
 Генерал-адмирал (16 сентября 1944)

Награды 
 Железный крест 2-го класса (30.06.1916)
 Железный крест 1-го класса (27.09.1918)
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 с мечами (январь 1935)
 Медаль «За выслугу лет в вермахте» 4-го, 3-го, 2-го и 1-го класса (01.10.1936)
 Орден Заслуг командорский крест (Королевство Венгрия) (20.08.1938)
 Пряжка к Железному кресту 2-го класса (14.10.1939)
 Медаль «В память 22 марта 1939 года» (14.03.1940)
 Пряжка к Железному кресту 1-го класса (12.04.1940)
 Рыцарский крест Железного креста (18.01.1941)
 Нагрудный знак флота (05.02.1942)

Ссылки 
 Послужной список на geocities.ws

Моряки Первой мировой войны (Германия)
Адмиралы кригсмарине
Родившиеся в Восточной Пруссии